Rerberg () ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Iwanowitsch Rerberg (1937–1999), russischer Kameramann
 Iwan Iwanowitsch Rerberg (1869–1932), russischer Architekt